«Призрак Хелен Уолкер» () — телефильм. Экранизация  новеллы Генри Джеймса "Поворот винта", опубликованной в 1898 году.

Сюжет 
Эксцентричный богатый джентльмен нанимает молодую женщину в качестве воспитательницы для двух маленьких детей, живущих в уединённом поместье. Приехав туда, она замечает некоторые странности в поведении детей и вскоре узнаёт, что они одержимы призраками бывших слуг — камердинера Питера Квинта и гувернантки мисс Джессел.

В ролях 
 Валери Бертинелли — Хелен Уолкер
 Дайана Ригг — миссис Гроуз
 Майкл Гоф — Барнаби
 Кристофер Гард — Питер Квинт
 Элизабет Хири — мисс Джессел

Интересные факты 
 Особую пикантность фильму придает известная композиция "Прелюдия Ми-Минор (Ор.28 No.4)" Фредерика Шопена.

См. также 
 «Ночные пришельцы» — британский фильм 1971 года, с Марлоном Брандо в роли Питера Квинта. Является предысторией событий, происходящих в повести Джеймса.
 «Поворот винта» — фильм, который вышел на экраны в 1992 году.
 «Присутствие духа» — фильм совместного производства США и Испании, вышедший в 1999 году.
 «Проклятое место» — фильм, вышедший на экраны в 2006 году. Его сценарий также основан на новелле «Поворот винта».

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-триллеры США
Фильмы ужасов США
Экранизации произведений Генри Джеймса
Фильмы ужасов 1995 года